David II van Schotland (1324-1371), David Bruce, Koning van de Schotten
David Bruce (arts) (jaren 1660), Schots arts
David Bruce (uitvinder) (1802-1892), Amerikaans industrieel en uitvinder
David Bruce (priester), (1824-1911), presbyteriaans priester en journalist 	
David Bruce (microbioloog) (1855-1931), Australisch-Schots arts, patholoog en microbioloog
David Bruce (diplomaat) (1898-1977), Amerikaans diplomaat
David Bruce (bridge) (1900-1965), bridgespeler in de jaren 1930, spelersnaam: David Burnstine
David Bruce (acteur) (1914-1976), Amerikaans filmacteur
David Bruce (brouwer) (1948-), oprichter van de pub-keten Firkin Brewery
David Bruce (ijshockeyer) (1964-), Canadees ijshockeyer
David Bruce (componist) (1970-), Brits componist
David Bruce (muzikant), Australisch zanger, percussionist en componist